«Божий приют» () — комедийный фильм ужасов от режиссёра Кеннета Дж. Холла, снятый в 2004 году.

Сюжет 
История повествует о девушке, которая расследут пропажу своей сестры в религиозном исправительном заведении. В ходе следствия, девушка узнает и о других пациентах, так же пропавших таинственным образом. В поисках разгадки героиня и не подозревала, что заведующие этим заведением, не те за кого себя выдают.

Премьерный показ фильма состоялся 14 февраля 2004 года. В целом фильм вызвал положительные оценки зрителей и кинокритиков.

В ролях

Ссылки 
 
 Обзор фильма на сайте Variety
 http://www.filmatheist.com/reviews/halfwayhouse.htm
 http://filmcriticsunited.com/halfwayhouse.html
 http://www.haro-online.com/movies/halfway_house.html
 http://www.horreur-web.com/halfwayhouse.html
 https://www.nightmare-horrormovies.de/index.php?thread/2896-the-halfway-house/&s=438962d37c48d340cf4b223e2f0b3d07383eac67&threadid=2896
 http://www.horror.com/php/article-706-1.html
 http://www.horrormagazin.de/filmkritik/institute-of-perversion-brutstaette-der-abartigen-5716/
 https://web.archive.org/web/20180302164408/http://severed-cinema.com/h-reviews/the-halfway-house

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2004 года
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о монстрах
Фильмы на лесбийскую тематику